Arène är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Paul Arène (1843–1896), fransk poet och novellförfattare
 Emmanuel Arène (1856–1908), fransk politiker och författare

Franska efternamn